Se detallan los resultados del torneo de tenis individual masculino en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 en Nankín, China.

Cabezas de serie 

 Andréi Rubliov (RUS)
 Orlando Luz (BRA)
 Karen Jachanov (RUS) 
 Lee Duck-hee (KOR)

  Marcelo Zormann (BRA)
  Matías Zukas (ARG)
  Kamil Majchrzak (POL)
  Jumpei Yamasaki (JPN)

Resultados

Claves 

 INV = Comisión Tripartita
 IP = ITF
 Alt = Alternativo

 r = Retirado
 w/o = No presentación

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro

Tenis en 2014
Juegos Olímpicos de la Juventud Nankín 2014